La Coppa dei Campioni 1957-1958 fu la terza edizione del massimo torneo continentale di calcio, e vide la partecipazione di 24 squadre, di cui 23 campioni nazionali più il , invitato a rappresentare la Spagna dato che i campioni nazionali del  coprivano anche il ruolo di campioni d'Europa. Tre i nuovi ingressi, cioè l'Irlanda, l'Irlanda del Nord e la Germania Est, mentre in questa edizione non ci furono rappresentanti della Turchia.

Per la seconda volta consecutiva, arriva in finale una squadra italiana, il  campione d'Italia del 1957, che perde la finale ai tempi supplementari contro il , che ottiene il suo terzo successo. L'edizione è ricordata anche per il tragico incidente aereo del 6 febbraio 1958 all'aeroporto di Monaco di Baviera, nel quale otto giocatori del Manchester United perdono la vita e altri due subiscono ferite tali da costringerli al ritiro, al rientro dal match di ritorno dei quarti contro la . Nel turno successivo il Manchester United viene eliminato dal , dopo aver vinto la semifinale d'andata.

Le squadre
La seguente tabella mostra il cammino delle 24 squadre partecipanti alla competizione:

Tabellone

Primo turno
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Parigi il 23 luglio 1957 e basato su criteri geografici.
come detentore:   ;
per l'Europa Orientale: Steaua Bucarest  e Dukla Praga  ;
per l'Europa Centrale:   e Young Boys Berna  ;
per l'Europa Occidentale: Norrköping ,  ,   .

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Ripetizione

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Classifica marcatori 
Fonte.

Note

Voci correlate 
 Coppa delle Fiere 1955-1958

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Edizioni della Coppa dei Campioni